Больтенха́ген () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Северо-Западный Мекленбург.  Население составляет 2548 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,09 км². Официальный код  —  13 0 58 014.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании